Партизански покрет може бити:

 Партизански покрет – партизански покрет у Југославији у Другом светском рату
 Партизански покрет – партизански покрет у Совјетском Савезу током Другог светског рата
 Партизански покрет – партизански покрет у Италији у Другом светском рату